Пакруойское районное самоуправление (, до 2000 — Пакруо́йский райо́н) — муниципальное образование в Шяуляйском уезде на севере Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Пакруойскому району была присоединена часть территории упразднённого Линкувского района.

Население

Населенные пункты 
 2 города — Линкува и Пакруойис;
 5 местечек — Кловайняй, Лигумай, Пашвитинис, Розалимас и Жеймялис;
 374 деревни.

Численность населения (2001):
 Пакруойис — 6057
 Линкува — 1797
 Жеймялис — 1216
 Кловайняй — 980
 Розалимас — 928
 Лигумай — 664
 Пакруоис (деревня) — 576
 Иоварай — 563
 Линкавичяй — 517
 Петрашюнай — 475

Староства 
Пакруойский район подразделяется на 8 староств:
 Гуостагальское (; адм. центр: Гуостагалис)
 Жеймяльское (; адм. центр: Жеймялис)
 Кловайняйское (; адм. центр: Кловайняй)
 Лигумайское (; адм. центр: Лигумай)
 Линкувское (; адм. центр: Линкува)
 Пакруойское (; адм. центр: Пакруойис)
 Пашвитинское (; адм. центр: Пашвитинис)
 Розалимское (; адм. центр: Розалимас)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Пакруойский район